Richdale (Alberta)
 Richdale (Minnesota)